Osoby o tym nazwisku:
 Hermann Kretzschmar – niemiecki muzykolog i dyrygent
 Stefan Kretzschmar – niemiecki piłkarz ręczny, olimpijczyk